Татья́на Серге́евна Аки́мова (урожденная Семёнова; ) — российская биатлонистка. Победительница и призёр этапов Кубка мира, бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в смешанной эстафете.

Мастер спорта России международного класса (2015). Лауреат премии IBU Awards в номинации «Новичок года» сезона 2015/2016.

Биография 
Родилась в посёлке Новые Лапсары, входящем в состав города Чебоксары. Биатлоном начала заниматься в родной Чувашии. Выпускница ДЮСШ им. А. Тихонова. Её личным тренером является Анатолий Акимов.

Входила в состав юниорской, молодёжной и резервной сборную России. Выступала на чемпионатах мира среди юниоров и на чемпионатах Европы в 2011 году.

В 2011 году стала серебряным призёром чемпионата страны по летнему биатлону. Эти результаты позволили выступить на чемпионате мира по летнему биатлону, где ей не удалось завоевать медалей.

В 2013 году стала победителем Зимней Универсиады в итальянском Трентино в эстафете и призёром в индивидуальных гонках. В 2014 году принимала участие на чемпионате мира по летнему биатлону в Тюмени, где она выступила неудачно, заняв 23-е место в спринте и 25-е в преследовании.

В конце 2014 года Семенова успешно выступила на «Ижевской винтовке». В индивидуальной гонке она была 3-й и 5-й в спринте. По итогам двух гонок она отобралась в сборную России на этапы Кубка мира, однако из-за отсутствия квалификационных очков IBU биатлонистка не смогла выступать на соревнованиях. Поэтому было принято решение для начала отправить Семенову на этапы Кубка IBU.

В январе 2015 года стало известно, что  Семенова вошла в заявку сборной на участие в чемпионате Европы в эстонском Отепя.

11 июня 2015 года вышла замуж за биатлониста Вячеслава Акимова и поменяла фамилию.

5 декабря 2015 дебютировала в Кубке мира в спринте на этапе в Остерсунде. Стартовав под 100-м номером, после первой стрельбы шла в очковой зоне, но 3 промаха на стойке не позволили ей хорошо выступить в дебютной гонке — 83 место, на финиш она пришла последней, пропустив вперёд обеих стартовавших после неё спортсменок. 5 февраля 2016 в Канморе финишировала 23 в спринтерской гонке. В гонке преследования, прошедшей с 12 на 13 февраля 2016 в Преск-Айле, заняла 19 место. 17 марта на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске заняла 12 место.

16 декабря 2016 года в спринтерской гонке на этапе в Нове-Место одержала свою первую победу в кубке мира. 17 декабря на этапе Кубка мира в Нове-Место заняла 3 место в гонке преследования.

9 февраля 2017 г. на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене в составе сборной России завоевала бронзу в смешанной эстафете.

Серебряный призёр III Всемирных зимних военных игр в Сочи (2017) в спринте и чемпионка игр в командном зачёте (Акимова, Кайшева, Нечкасова).

Участвовала на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

В 2021 году после гайморита заболела гриппом. Из-за этого не смогла принять участие в отборочных соревнованиях в команду России на Олимпийские игры в Пекине.

Сводная статистика в Кубке мира 
Первые места в гонках

Третьи места в гонках

Результаты выступлений на Кубке мира

Награды и звания 
 Благодарность Президента Российской Федерации (24 декабря 2013 года) — за высокие спортивные достижения на XXVI Всемирной зимней Универсиаде 2013 года в городе Трентино (Италия).
 2 марта 2015 года приказом Министра спорта России Виталия Мутко Татьяне Семёновой было присвоено звание Мастер спорта России международного класса.
 20 марта 2016 года биатлонистка была признана лучшим новичком сезона 2015/2016 по версии IBU и получила специальный приз.

Примечания

Ссылки 
 Татьяна Акимова на сайте ЦСКА
 Молодые таланты большого спорта

Биатлонисты России
Мастера спорта России международного класса
Спортсмены Чувашии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы Всемирных военных игр